State Theatre oder State Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 State Theatre (Butte County, Kalifornien), ID-Nr. 91001383
 State Theatre (Tehama County, Kalifornien), ID-Nr. 02000372
 State Theatre (Kentucky), ID-Nr. 98001492
 State Theatre (Minnesota), ID-Nr. 85003610
 State Theatre (Pennsylvania), ID-Nr. 82003804

 State Theater (Delaware), ID-Nr. 83001405
 State Theater (Michigan), ID-Nr. 83004623
 State Theater (New Mexico), ID-Nr. 06001255
 State Theater (Broome County, New York), ID-Nr. 88001020
 State Theater (Essex County, New York), ID-Nr. 92000454
 State Theater (Tompkins County, New York), ID-Nr. 96000613
 State Theater (Ohio), ID-Nr. 86001942